Агава () може да се отнася за:

 Агава, genus от разред Asparagales. подсемейство от Агавови (Agavoideae).
 Агава, в древногръцката митология дъщеря на Кадъм и Хармония и майка на Пентей
 Агава (нереида), една от Нереидите
 Агава, една от Данаидите
 Агава, една от Амазонките

Други:
 Агава (също Crophy), народностна група в Гана

Източници